attività legata al canto
 Cantare – tipo di componimento poetico
 Cantare del mio Cid – poema epico
 Cantare – album di Gianni Morandi

Pagine correlate 

 Cantari
 Cantaro
 Lasciatemi cantare
 Voglia di cantare